Виктор Васильевич Смирно́в (р. 1933) — русский писатель и сценарист. Многие произведения Смирнова были экранизированы. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1977).

Биография 
Виктор Васильевич Смирнов (по рождению Тилло Виктор Александрович) родился 12 марта 1933 года в Киеве. Отчим — Смирнов Василий Иванович, советский хозяйственный руководитель

В 1956 году окончил МГУ имени М. В. Ломоносова.

Первая жена — Лидия Квасникова, заместитель главного редактора «Пионерской правды». .

.

Награды и премии 

 Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1977)
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1989) — за цикл повестей «Заулки»
 Золотая медаль имени А. П. Довженко — за разработку военной темы в кино

Библиография 
Повести
 В маленьком городе Лиде. — М., 1962. (в соавторстве с В. А. Ампиловым)
 Верь маякам! — Мурманск, 1964. (в соавторстве с Ю. А. Попковым)
 Слушай колокола громкого боя. — М.: Молодая гвардия, 1964.
 Трое суток рядом со смертью. — М.: Молодая гвардия, 1964.
 Обратной дороги нет (экранизирована Григорием Липшицем, 1970; в виде телесериала Вадимом Островским, 2009)
 Тревожный месяц вересень. — М.: Молодая гвардия, 1971 (экранизирована Леонидом Осыкой, 1976, повторно экранизировано: сериал «Лето волков», 2011). .
 Жду и надеюсь. — М., 1977 (экранизирована Суреном Шахбазяном)
 Кто пятый? опубликована в сборнике издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия» 1966 г. под названием «Ночной мотоциклист» экранизирована Юрием Слупским, 1972
 Дорога к «Чёрным идолам». — М.: Молодая гвардия, 1966, 1967. — («Честь. Отвага. Мужество»).
 Поединок в горах. — М.: Молодая гвардия, 1965. — («Честь. Отвага. Мужество»).
 Заулки (1985).

Рассказы 
 Один день на Безымянном // Искатель. — 1962. — № 2.
 Портрет  // Искатель. — 1962. — № 5.
 Верь маякам // Искатель. — 1963. — № 3.
 Одна лошадиная сила // Искатель. — 1964. — № 6.
 Одна минута // Искатель. — 1964. — № 6.
 Плата за мужество, 1964.
 Сети на ловца  // Искатель. — 1966. — № 5.
 Прерванный рейс // Искатель. — 1967. — № 4.
 Урасэнкэ, 1990.
 Горечь наших побед, 1991.
 Украсим пригороды Санкт-Петербурга! // Если. — 2004. — № 2.
 Моя ведьма, 2015.

Фильмография 
Сценарист
 1970 — Обратной дороги нет
 1970 — Суровые километры
 1972 — Приваловские миллионы
 1972 — Ночной мотоциклист
 1975 — Дума о Ковпаке
 1976 — Тревожный месяц вересень
 1977 — Гонки без финиша
 1980 — Жду и надеюсь
 1984 — Берег его жизни
 1986 — Алый камень
 1986 — Дикий ветер
 1987 — Секретный фарватер
 1987 — В Крыму не всегда лето
 2006 — Девять жизней Нестора Махно
 2009 — Исчезнувшие
 2011 — Лето волков
 2016 — Викинг

Примечания

Ссылки 
 Личное дело Смирнова Виктора Васильевича, РГАЛИ ф. 2469 оп. 10 ед. хр. 1600
 [leksika.com.ua/18100324/ure/smirnov УРЕ]
 В. В. Смирнов

Члены Союза писателей СССР
Выпускники факультета журналистики МГУ
Писатели-соцреалисты